Бо́р-Ду́бенец () — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Бережновского сельсовета. Расположена в 18 км от Столина, в 263 км от Бреста, в 10 км от железнодорожной станции Видибор. Население — 267 человек (2019).

История 
В начале XX века деревня в составе Плотницкой волости Пинского уезда Минской губернии Российской империи с населением 335 человек.

С 1921 по 1939 годы в составе Плотницкой гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши.

С 1939 года в составе БССР. С 12 октября 1940 года в Бережновском сельсовете Столинского района Пинской области.

C июля 1941 года по июль 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками, которые сожгли деревню, погубив 25 человек. Возле деревни проходил бой, в котором погибло 10 советских солдат.

С 8 января 1954 года в составе Брестской области.

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 267 человек.

Инфраструктура 
Работает магазин. Есть фельдшерско-акушерский пункт и почта.

Наследие 
Возле деревни расположены городище и два селища. В 1957 году Юрий Кухаренко, не прибегая к раскопкам, провёл исследование городища. Два селища были обнаружены в 1986 году археологами Вяргеем и Егорейченко.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Столинского района